Keșerü bzw. Keserű ist der Familienname folgender Personen:

 Alajos Keserű (1905–1965), ungarischer Wasserballspieler
 Claudiu Keșerü (* 1986), rumänischer Fußballspieler
 Ferenc Keserű (1903–1968), ungarischer Wasserballspieler
 Ferenc Keserű (Radsportler) (1946–2019), ungarischer Radrennfahrer 
Ilona Keserü (* 1933), ungarische Malerin 
 Jánosné Keserű (1925–2018), ungarische Politikerin